Чемпіонат Албанії 1976–1977 — 38-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном втретє поспіль стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Регулярний сезон 

Позначення:

Результати

Фінальний турнір

Група А

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1976—1977
Албанія
Албанія